Roc del Quer (Cabó): muntanya del terme municipal de Cabó, de la comarca de l'Alt Urgell
 Roc del Quer (Montanissell): muntanya del terme municipal de Coll de Nargó, dins de l'antic terme de Montanissell, de la comarca de l'Alt Urgell
 Roc del Quer (Palau de Cerdanya): muntanya del terme comunal de Palau de Cerdanya, de la comarca de l'Alta Cerdanya
 Mirador del Roc del Quer: mirador situat a la localitat de Canillo, a Andorra